Bromley – miasto w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 London Borough of Bromley – jedna z 32 gmin Wielkiego Londynu
 Okręg wyborczy Bromley
 Bromley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Bromley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w civil parish Hordley
 Bromley – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky, w hrabstwie Kenton
 Bromley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire, w dystrykcie Barnsley
 Bromley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire, w dystrykcie Dudley
 Bromley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w civil parish Worfield
 Bromley-by-Bow – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Bromley Common – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Bromley
 Bromley Cross 
 Bromley Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent 
 Bromley Hall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire 
 Bromley Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire, w dystrykcie South Gloucestershire 
 Bromley Motorsport – były brytyjski zespół wyścigowy
 Bromley Park – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Bromley
 Bromley Wood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire 
 Abbots Bromley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Admaston-Bromley – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Renfrew
 Great Bromley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 King’s Bromley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Kristan Bromley – brytyjski skeletonista
 Little Bromley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 William Bromley – był brytyjskim politykiem z partii Torysów